Roswitha Steiner nació el 14 de junio de 1963 en Radstadt (Austria), es una esquiadora retirada que ganó 1 Medalla en el Campeonato del Mundo (1 de plata), 2 Copas del Mundo en disciplina de Eslalon y 8 victorias en la Copa del Mundo de Esquí Alpino (con un total de 14 podiums).

Resultados

Juegos Olímpicos de Invierno 
 1984 en Sarajevo, Yugoslavia
 Eslalon: 4.ª
 1988 en Calgary, Canadá
 Eslalon: 4.ª

Campeonatos Mundiales 
 1982 en Schladming, Austria
 Eslalon: 7.ª
 Eslalon Gigante: 10.ª
 1987 en Crans-Montana, Suiza
 Eslalon: 2.ª

Copa del Mundo

Clasificación general Copa del Mundo 
 1979-1980: 69.ª
 1980-1981: 49.ª
 1981-1982: 23.ª
 1982-1983: 23.ª
 1983-1984: 15.ª
 1984-1985: 37.ª
 1985-1986: 15.ª
 1986-1987: 20.ª
 1987-1988: 13.ª

Clasificación por disciplinas (Top-10) 
 1982-1983:
 Eslalon: 5.ª
 1983-1984:
 Eslalon: 2.ª
 1985-1986:
 Eslalon: 1.ª
 1986-1987:
 Eslalon: 6.ª
 1987-1988:
 Eslalon: 1.ª

Victorias en la Copa del Mundo (8)

Eslalon (8)

Enlaces externos 
 Perfil de Roswitha Steiner en la página oficial de la FIS (en inglés)

Esquiadores de Austria
Austríacas del siglo XX